Rittsteig ist der Ortsname von

 Rittsteig (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Rittsteig (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

Rittsteig bezeichnet auch

 einen mittelalterlichen Fernweg, der von Krems an der Donau nach Znaim führte